Anhaftung bzw. Anhaften ist

 eine umgangssprachliche Bezeichnung für den molekularen Vorgang der Adhäsion.
 ein Kunstwort zur Übersetzung des buddhistischen Begriffs Upādāna ins Deutsche.